KB, kB, Kb, K. B. eller kb kan syfta på:

 kB – en informationsenhet samt en multipel av byte, se  Kilobyte
 KB – tidigare förkortning för en informationsenhet som motsvarar 1 024 (210) byte numera KiB, se Kibibyte
 kb –  en informationsenhet samt en multipel av bit, se  Kilobit
 Kb – tidigare förkortning för en enhet för binär informationsmängd numera Kib, se Kibibit
 kb – en måttenhet som används inom genetiken för att ange storleken på en gen, se Kilobaspar
 KB – en bolagsform där två olika typer av ägare förekommer, se Kommanditbolag
 KB – Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, se Kungliga biblioteket
 KB – en klubb- och konsertlokal i Malmö, se Kulturbolaget
 KB – en restaurang belägen i Konstnärshuset, se Konstnärsbaren
 KB – en befälsnivå i Försvarsmakten som omfattar graderna fänrik, löjtnant och kapten, se Kompanibefäl
KB – Tidigare Konstruktions Bakelit AB, numera KB components AB. Grundat 1947, Har sitt huvudkontor och fabrik i Örkelljunga.
 K. B. - länens högsta förvaltningsmyndighet 1855-1958, se Kunglig Majestäts befallningshavande